Slowakische Botschaft in Deutschland steht für:

 Slowakische Botschaft in Berlin
 Slowakische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Slowakei